Дукваха Хасаев (род. 3 марта 1995 года, Урус-Мартан, Россия) — российский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2017 года. Чемпион России по ушу-саньда.

Биография 
Родился 3 марта 1995 года в городе Урус-Мартан. По национальности чеченец, выходец из тайпа пешхой. Живет и тренируется в городе Мытищи Московской области. Является чемпионом России по ушу-саньда, также является мастером спорта России по рукопашному бою и КМС по ушу-саньда. 20 мая 2017 года дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Представляет клуб смешанных единоборств "Golden Team".

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по ушу-саньда — ;
 Мастер спорта по рукопашному бою;
 КМС по ушу-саньда.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|5-0
| Виктор Шамрай
|Сабмишном (удушение сзади)
|FIGHT NIGHTS GLOBAL / Golden Team Championship Fight Nights Global 91
|
|align="center"|1
|align="center"|1:39
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Никита Чуйков
|Техническим нокаутом
|World Fighters Club AWFC: Akhmat World Fighters Championship 8
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Урус-Мартан, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Антон Прибрежный
|Сабмишном (удушение сзади)
|GTC 04 Golden Team Championship 4
|
|align="center"|1
|align="center"|1:53
|Мытищи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Алексей Чернявский
|Нокаутом (удар)
|GTC 02 Golden Team Championship 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:35
|Люберцы, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Магомед Джабаров
|Сабмишном (удушение сзади)
|Golden Team Mytishchi Arena Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|3:19
|Мытищи, Россия
|
|}

Ссылки 
 Профиль Дуквахи Хасаева на сайте Sherdog
 Профиль Дуквахи Хасаева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни